Vienne (rivier), een rivier in Frankrijk
Vienne (departement), een Frans departement, genoemd naar die rivier
Haute-Vienne, een ander Frans departement, genoemd naar die rivier
Aartsbisdom Vienne, een voormalig aartsbisdom in Frankrijk

arrondissement Vienne
Vienne (stad), in het arrondissement Vienne, departement Isère
ook:
Vienne-en-Arthies, Val-d'Oise
Vienne-en-Bessin, Calvados
Vienne-en-Val, Loiret
Vienne-la-Ville, Marne
Vienne-le-Château, Marne

Zie ook
Wenen (Frans: Vienne), de hoofdstad van Oostenrijk